Бойсман — фамилия. Известные носители:

 Бойсман, Василий Арсеньевич (1855—1905) — российский военный моряк, капитан 1-го ранга. Отец В. В. Бойсмана
 Бойсман, Владимир Васильевич (1883—1930) — российский генерал-майор, Георгиевский кавалер. Сын В. А. Бойсмана.